Джон Сти́вен Гу́дмен (; род. 20 июня 1952, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский актёр кино и телевидения, продюсер, лауреат премий «Золотой глобус» (1993) и «Эмми» (2007).

Наиболее известен благодаря роли Дэна Коннера в комедийном сериале «Розанна» (1988—1997), ролями в фильмах «Король Ральф» (1991), «Большой Лебовски» (1998), «Артист» (2011), «Операция „Арго“» (2012), «Экипаж» (2012), «Мальчишник: Часть III» (2013), озвучиванием монстра Салли в мультфильмах «Корпорация монстров» (2001) и «Университет монстров» (2013), а также многолетним сотрудничеством с братьями Коэн.

Биография 
Джон Гудмен родился в Нижнем Эффтоне, недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури в семье почтового служащего. Его отец умер от сердечного приступа, когда Джонни было два года. Его матери Вирджинии Гудмен пришлось воспитывать трёх детей (младшую сестру Бетти и старшего брата Лесли) в одиночку.

Со школьного возраста Джон принимал участие в школьных постановках. В 1968 году состоялся его театральный дебют. В 1970 году Гудмен поступил в местный колледж, откуда потом перевёлся в Юго-Западный университет штата Миссури. На протяжении учёбы его старший брат Лесли Гудмен всячески помогал Джону, позволяя ему не думать о деньгах и сосредоточиться на будущей карьере актёра. В 1975 году Джон Гудмен окончил колледж со степенью по актёрскому мастерству.

После колледжа Джон Гудмен принимает решение переехать в Нью-Йорк. На первых порах Гудмену приходилось зарабатывать деньги, участвуя в детских театральных постановках и даже поваром в театре.

В 1978 году Джон дебютировал в небольшой постановке на Бродвее «Сон в летнюю ночь». Через некоторое время Гудмен принимал участие в различных известных бродвейских мюзиклах 1990-х годов, в начале как актёр второго плана. Со временем он начал играть главные роли. Критика особенно отмечала его участие в пьесах «Теряя концы» (1979) и «Большая река» (1985).

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Музыканты The Blues Brothers
Члены Демократической партии США
Киноактёры США
Выпускники университета штата Миссури